Puchar Świata w biathlonie 2015/2016 – Ruhpolding (1), zawody przeniesione z Oberhofu z powodu braku śniegu, w dniach 8-10 stycznia 2016. 
 Puchar Świata w biathlonie 2015/2016 – Ruhpolding (2), planowane zawody w Ruhpolding, w dniach 13-17 stycznia 2016.